Antelope Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Antelope Knoll (Arizona)
 Antelope Knoll (Wyoming)